.eu — национальный домен верхнего уровня c ограниченной регистрацией для Европейского союза, домены принадлежат только некоммерческим организациям, крупным корпорациям Европы, резидентам ЕС, ведомствам, другим лицам в составе Европейского союза, так и для стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) — Великобритании, Швейцарии, Исландии, и Норвегии.

Лицензию на регистрацию доменного имени выдаёт и отзывает Европейская комиссия. Аудитория более 500 миллионов жителей, которые говорят на более чем 25 разных языках.

История 
Домен был запущен 7 декабря 2005 года, регистрация для резидентов Евросоюза открыта 7 апреля 2006 года, за первый час было подано около 300 тысяч заявок.

На июль 2006 года в зоне зарегистрировано более 2 миллионов доменов, а также рассмотрено более 100 споров центром Альтернативного урегулирования конфликтов.

До появления в 2014 году домена .eus домен также использовался многими сайтами, связанными со Страной Басков () и баскским языком ().

Ограничения по регистрации 
Регистрация .eu ограничена и разрешена только для следующих лиц и организаций:
 Предприятия, имеющие зарегистрированный или несколько офисов, центральную администрацию, филиалы или основное место бизнеса в пределах Европейского сообщества или за пределами с утверждением другой страны и согласованием с Европейской комиссией.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .eu на сайте IANA

EU
Национальные домены верхнего уровня